Az 1992. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 9-én rendezték Val-d’Isère-ben. Az aranyérmet az osztrák Patrick Ortlieb nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kristály Péter a 43. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1992. évi téli olimpiai játékokon